Арен () — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц:

 Арен — французская коммуна департамента Атлантические Пиренеи.
 Арен — испанский муниципалитет провинции Уэска.

Персоналии 
  — эстонский художник, член литературной группы Сиуру.
 Арен, Поль (1843—1896) — французский поэт и писатель.
 Арен, Рейно (1927—1990) — советский актёр, народный артист Эстонской ССР.
 Арен, Сильвен Жюльен Виктор (1902—1992) — бельгийский астроном, первооткрыватель комет и астероидов.

См. также 
 Арены — то же, что и ароматические соединения.
 Арена (значения)

Примечания